Mansura (Louisiana), ciutat dels Estats Units d'Amèrica
 Mansura (Egipte), ciutat d'Egipte
 Mansura (Sind), al Sind
 Mansura (Algèria), ciutat marínida en ruïnes a l'oest d'Algèria, prop de Tlemcen